Одиночный турнир в рамках итогового соревнования WTA 2004 проведён в 34-й раз. В соревновании приняли участие 8 теннисисток, а ещё две числились в качестве запасных.

 Мария Шарапова - победитель турнира.

Сеяные 

  Линдсей Дэвенпорт (Группа)
  Амели Моресмо (Полуфинал)
  Анастасия Мыскина (Полуфинал)
  Светлана Кузнецова (Группа)

<li>  Елена Дементьева (Группа)
<li>  Мария Шарапова (Победитель)
<li>  Серена Уильямс (Финалист)
<li>  Вера Звонарёва (Группа)

Сетка

Финальные раунды

Групповой раунд

Чёрная группа

Красная группа

Ссылки 
 

Итоговый чемпионат WTA 2004